

Aziende
 Atari, un marchio di computer e videogiochi che può essere riconducibile a varie società;
 Atari, Inc. (1972-1984), la defunta società originale, fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney;
 Atari Corporation (1984-1996), la defunta società fondata da Jack Tramiel sulla Divisione dei Prodotti Consumer (computer e console) dell'originale Atari;
 Atari Games (1984-2003), la società dedita alla produzione di macchine a gettone nata dalla Divisione Arcade dell'originale Atari;
 Atari SA (2009-oggi), il gruppo francese noto in precedenza come Infogrames Entertainment, SA che utilizza attualmente il marchio Atari;
 Atari, Inc. (gruppo Atari SA) (2003-2013), la filiale americana di Atari, SA;
Atari Interactive, l'attuale detentrice del marchio Atari, facente parte del gruppo Atari, SA;
 Atari London Studio, la filiale inglese del gruppo Atari, SA;
 Atari, una consociata di Natsume, una produttrice di macchine Pachinko;

Giochi
 Atari, una dichiarazione del gioco Go, che significa che una o più pietre sono a rischio di presa;

Musica
 The Ataris, un gruppo pop punk americano;
 Atari Teenage Riot, un gruppo digital hardcore tedesco;
 ATARI, un gruppo elettropop italiano;

Persone
 Atari Bigby (nato nel 1981), un giocatore di football americano;
 Gali Atari (nata nel 1953), una cantante israeliana;

Sigle
 Atari, abbreviazione del termine finlandese "ammatti- ja taparikollinen" ("criminale abituale di professione") utilizzato dalla Polizia finlandese;

Città
 Atari, città del Punjab (Pakistan)

Pagine correlate
 Attari, la città sul lato indiano dell'unico valico di frontiera ufficiale tra India e Pakistan